1 gmina:
 Lüdersdorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

3 dzielnice miast:
 Lüdersdorf – dzielnica Bebry
 Lüdersdorf – dzielnica Trebbin
 Lüdersdorf – dzielnica Wriezen